Zorzan (poł-słow. Zoran) – jest to jedno z męskich imion południowosłowiańskich, wywodzi się od słowa zora czyli „zorza, świt, jutrznia”.

Znane osoby:
 Zoran Đinđić
 Zoran Sretenović
 Zoran Živković

Męskie imiona słowiańskie